
И́матозеро (И́мат) — российское озеро в Пряжинском районе Республики Карелия.

Общие сведения 
Котловина ледникового происхождения.

Озеро имеет лопастную удлинённую форму, вытянуто с севера на юг. Берега песчано-валунные высотой до 3—5 м чередуются с низкими, заболоченными. Имеется пять небольших островов.

В озеро впадают три ручья, вытекает ручей Имат, связывающий с озером Сямозеро.

Дно покрыто в основном тёмно-зелёным илом, имеются луды в северной и южной части озера.

Сроки замерзания — конец октября, вскрытия — начало мая.

Средняя амплитуда колебания уровня составляет 55 см.

В озере обитают плотва, окунь, ёрш, щука и налим.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Сямозера
Озёра Пряжинского района